Куатро Ескинас има више значења:

 Куатро Ескинас (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Куатро Ескинас (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Куатро Ескинас (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Куатро Ескинас (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Куатро Ескинас (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Куатро Ескинас (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Куатро Ескинас (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Куатро Ескинас (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику